Zigue-zague — padrão geométrico
 Zig-zag in-line package

Desambiguações de tecnologia
Desambiguações de matemática